Cindy Tamy Gares  é uma futebolista uruguai que joga no Club Atlético River Plate. Também Integra a Seleção Uruguaia de Futebol Feminino.

Futebolistas do Uruguai
Mulheres futebolistas